85. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 9–10 lutego 1991 roku w holenderskim Heerenveen. Zawodnicy startowali na sztucznym torze na IJsstadion Thialf po raz piąty (wcześniej w 1976, 1977, 1980 i 1987). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Zwyciężył Norweg Johann Olav Koss, który pobił również rekordy świata na 5000 i 10 000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 40 łyżwiarzy z 20 krajów. Sklasyfikowanych zostało 37.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1991 w sportach zimowych
1991 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen